Grand Prix Włoch 2008, było jedenastą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Zawody miały zostać rozegrane 11 października na stadionie Veltins-Arena w Gelsenkirchen. Imprezę odwołano ze względu na zły stan toru. Pomimo tego, że Veltins-Arena może być w całości zadaszona, nawierzchnia toru była nasiąknięta wodą przez co stanowiła zagrożenie dla rywalizujących żużlowców. Materiał użyty do przygotowania toru zmókł w czasie transportu z Danii do Niemiec. Ostatecznie zawody przeniesiono na 18 października do Bydgoszczy na Stadion Polonii. Zmieniono też nazwę na FIM Final Speedway Grand Prix - Grand Prix Finałowe.

Zawody wygrał Polak Tomasz Gollob, który w finałowym biegu triumfował przed Hansem Andersenem i Gregiem Hancockiem. Pomiędzy tymi zawodnikami rozstrzygnęła się walka o brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Świata 2008. Przed zawodami trzecie miejsce w klasyfikacji zajmował Hancock. Gollob ze stratą 2 pkt. był czwarty, a Hans Andersen piąty (7 pkt. straty). Dzięki zwycięstwu i 6. punktowej zaliczce nad Amerykaninem, Tomasz Gollob sięgnął po brązowy medal.

W całym cyklu triumfował Nicki Pedersen, który obronił tytuł Mistrza Świata z 2007 roku. Dla Duńczyka było to trzecie mistrzostwo w karierze. Srebrny medal zawisł na szyi Australijczyka Jasona Crumpa

Lista startowa 
Organizatorzy zawodów zdecydowali, że z dziką kartą wystartuje Martin Smolinski. Rezerwę toru pełnili Tobias Kroner i Max Dilger. Z powodu kontuzji w zawodach nie mógł wziąć udziału Max Dilger i został zastąpiony przez swojego rodaka Kevina Wölberta.

Ze względu na przeniesienie zawodów do Bydgoszczy pierwszym rezerwowym został Maciej Janowski, a drugim Grzegorz Zengota. Janowski zastąpił kontuzjowanego Nielsa Kristiana Iversena. Dla wychowanka Atlasu Wrocław był to debiut w cyklu Grand Prix.

 Lista startowa stałych uczestników (z numerami):

 (15)  Fredrik Lindgren
 (2)  Leigh Adams
 (7)  Rune Holta
 (4)  Tomasz Gollob
 (5)  Hans Andersen
 (8)  Scott Nicholls
 (1)  Nicki Pedersen
 (14)  Krzysztof Kasprzak
 (3)  Jason Crump
 (12)  Lukáš Dryml
 (9)  Chris Harris
 (16)  Martin Smolinski
 (6)  Greg Hancock
 (10)  Andreas Jonsson
 (11)  Bjarne Pedersen
 (12)  Niels Kristian Iversen
 (17)  Tobias Kroner → (17)  Maciej Janowski
 (18)  Max Dilger → (18)  Kevin Wolbert → (18)  Grzegorz Zengota

Wyniki

Bieg po biegu 
 NCD (60,44) Adams, Lindgren, Holta, Gollob (d4)
 (61,22) N.Pedersen, Andersen, Nicholls, Kasprzak
 (61,66) Crump, Dryml, Harris, Smolinski
 (61,69) Jonsson, Hancock, B.Pedersen, Janowski
 (61,91) Hancock, Andersen, Lindgren, Crump
 (62,22) Adams, Nicholls, Jonsson, Dryml
 (62,25) N.Pedersen, Holta, B.Pedersen, Harris
 (62,82) Gollob, Kasprzak, Janowski, Smolinski
 (63,91) Harris, Lindgren, Nicholls, Janowski
 (62,68) Adams, Andersen, B.Pedersen, Smolinski
 (62,78) Jonsson, Crump, Kasprzak, Zengota [Holta (t)]
 (63,62) Gollob, Dryml, N.Pedersen, Hancock
 (62,88) Jonsson, N.Pedersen, Lindgren, Smolinski
 (63,12) Hancock, Adams, Kasprzak, Harris
 (63,75) Andersen, Holta, Dryml, Janowski
 (63,48) Gollob, Nicholls, Crump, B.Pedersen
 (64,44) Dryml, Lindgren, Kasprzak, B.Pedersen
 (63,79) N.Pedersen, Adams, Crump, Janowski
 (63,88) Hancock, Holta, Nicholls, Smolinski
 (64,37) Gollob, Jonsson, Andersen, Harris
 Półfinały:
 (64,27) Andersen, Adams, N.Pedersen, Dryml
 (64,25) Gollob, Hancock, Lindgren, Jonsson (w/su)
 Finał:
 (64,00) Gollob (6 pkt.), Andersen (4), Hancock (2), Adams (0)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Przypisy

Zobacz też 

 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Finał
2008
2008 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy